Club Deportivo Universidad de Concepción puede referirse:

 Al equipo de fútbol Club Deportivo Universidad de Concepción.
 Al equipo de baloncesto Club Deportivo Universidad de Concepción.
 A la Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción, administradora de las dos anteriores.